Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der tongaischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Tonga bestritt das erste offizielle Test Match am 25. August 1924 gegen Fidschi.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1924–1959

1960–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte 
Bisher fanden sämtliche Heimspiele in Nukuʻalofa statt.

Weblinks 
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Spiele der tongaischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Tonga)
Tonga